

Germania 
 Frauendorf – comune del Brandeburgo
 Frauendorf – frazione della città di Grimma (Sassonia)
 Frauendorf – frazione del comune di Neuhausen/Spree (Brandeburgo)

Romania 
 Frauendorf, oggi Axente Sever – comune del distretto di Sibiu